Lacul Amara se poate referi la două întinderi de apă din România:
 Lacul Amara din județul Ialomița
 Lacul Amara din județul Buzău